Abu Ghuraib steht für:
 Abu Ghuraib, Stadt in der Provinz Bagdad, Irak 
 Abu-Ghuraib-Folterskandal
 Abu-Ghuraib-Gefängnis